Regierung Schlüter steht für folgende Regierungen Dänemarks:

 Regierung Schlüter I, Regierung aus Det Konservative Folkeparti, Venstre, Kristeligt Folkeparti, Centrum-Demokraterne (1982–1987)
 Regierung Schlüter II, Regierung aus Det Konservative Folkeparti, Venstre, Kristeligt Folkeparti, Centrum-Demokraterne (1987–1988)
 Regierung Schlüter III, Regierung aus Det Konservative Folkeparti, Venstre, und Det Radikale Venstre (1988–1990)
 Regierung Schlüter IV, Regierung aus Det Konservative Folkeparti und Venstre (1990–1993)